Wereldkampioenschap dammen 2013 (match): match van 12 tot 18 mei tussen Georgiev en Schwarzman om de wereldtitel.
Wereldkampioenschap dammen 2013 (toernooi): toernooi van 1 tot 20 juni in Oefa om de wereldtitel.